Tertsch steht für:
 Marlspieker, ein Werkzeug des Taklers

Tertsch ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Tertsch (1880–1962), österreichischer Mineraloge
 Lisa Tertsch (* 1998), deutsche Triathletin